C30 kan syfta på:
 Volvo C30 – en bilmodell från Volvo Personvagnar
 C30 (tunnelbanevagn) – en tunnelbanevagn i Stockholm